Vistaalegrensi – abitanti di Vista Alegre (Brasile)
Vistaalegrensi – abitanti di Vista Alegre do Alto
Vistaalegrensi – abitanti di Vista Alegre do Prata